Miejscowości w USA:
 Richlands – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Onslow
 Richlands – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
Gminy w USA:
 Richlands (ang. Richlands Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Onslow